PKG steht für:
 Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen
 Phonokardiographie
 PKG Pensionskasse, ursprünglich Pensionskasse für Gewerbe, Handel und Industrie (PKG), eine Schweizer Pensionskasse 
 Propyläen Kunstgeschichte
 Proteinkinase G, ein cGMP-abhängiges Enzym

Abkürzung